

Codici 
 efe – codice ISO 639-3 della lingua efe

Altro 
EFE – agenzia di stampa spagnola
Efe – popolo pigmeo africano 
Efé – divinità della mitologia dei pigmei
Efe – capo di una milizia irregolare nell'Impero ottomano